Les denobulans són unes de les espècies fictícies de l'univers Star Trek, tot i que només surten a la sèrie Enterprise. Els denobulà més conegut és el Dr. Phlox metge de la nau estel·lar Enterprise (NX-01).

Una característica important de la societat denobulana és que són polígams, cada denobulà mascle pot tenir fins a tres mullers i el mateix temps aquestes poden tenir dos marits més, això provoca que el seu sistema social sigui molt complex. A més a més la infidelitat no és una cosa mal vista, ja que un denobulà sol estar content si una de les seves dones fa l'amor amb una altra persona, ja que és signe que ella és molt maca i n'està orgullós.

Una altra característica dels denobulans és que pràcticament no dormen, són molt actius durant hores però un cop a l'any han d'hivernar durant aproximadament una setmana.

Els denobulans tenen un sistema de defensa similar al dels peixos globus, quant se senten amenaçats la cara se'ls infla fent recordar la forma que agafen aquests peixos quan estan sota atac.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial - Denobulans 

Races de Star Trek